LOntinyent 1931 Club de Futbol és un club de futbol de la ciutat valenciana d'Ontinyent (Vall d'Albaida). Es considera el successor de l'històric Ontinyent Club de Futbol, desaparegut el 2019. Es tracta d'un projecte impulsat per exjugadors amb el suport de la majoria social de l'antic club.  El 31 de maig de 2019 la Federació Valenciana de Futbol va autoritzar la inscripció del club en el Registre d'Entitats Esportives  i es va presentar en societat el 13 de juliol. L'Ontinyent 1931 juga a Segona Regional Valenciana, el seté i últim esglaó del sistema espanyol de lligues de futbol masculí, a l'Estadi Municipal El Clariano, amb capacitat per a 5000 espectadors. És l'equip de la seua categoria amb més suport social i amb més assistència als partits.

Referències 

Ontinyent Club de Futbol